IL-20 ist eine Abkürzung für:
 einen Botenstoff in der Biologie; siehe Interleukin 20
 zwei Flugzeuge der ehemaligen Sowjetunion; siehe Iljuschin Il-20 und Iljuschin Il-20 (1948)
 eine ehemalige Straße in den Vereinigten Staaten, siehe Illinois State Route 20

IL20